Tambaan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Tambaan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Tambaan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar